Étoilé est un environnement de bureau libre basé sur GNUstep construit à partir de rien sur des composants très légers et modulaires avec un esprit orienté sur les projets et les documents, afin de permettre aux utilisateurs de créer leur propre flux de travail en remodelant ou recombinant les applications (appelées «services» dans le cadre d'Étoilé) fournies.

Étoilé évite beaucoup de métaphores de bureau classiques en faveur d'une représentation de plus haut niveau des objets. Cela permet de représenter des objets qui ne sont pas toujours liés avec les fichiers, comme les personnes ou des contacts. Étoilé espère aussi éviter la rigidité des noms de fichiers et des hiérarchies en permettant aux utilisateurs de marquer des objets et de maintenir une collection d'objets (au lieu de s'appuyer sur les dossiers).

Buts 
Les buts du projet sont :
 la légèreté, les applications centrées sur une tâche en particulier ;
 la rapidité, la simplicité du transfert de données entre des tâches et des documents, avec peu de changements de contextes, tels que entre des applications, entre des fenêtres, et l'utilisation de sélections ;
 la facilité de composition, une mise en page agréable des éléments indépendants dans les objets de première classe tels que documents, dossiers, etc. ;
 un flux de travail basé et inspiré de la gestion de projets logiciels (gestion des versions, indexation, partage de fichiers) ;
 et la présence d'un assistant technologique similaire à l'approche de l'Apple Newton.

Coopération avec GNUstep 
Le projet coopère avec le projet GNUstep. Il fournit des cadres, des lignes directrices pour les interfaces graphiques et de la documentation pour permettre aux développeurs de GNUstep de développer facilement des applications conformes pour Étoilé, les «services».

Articles connexes 
 Frugalware Linux, une distribution basée sur Slackware offrant Étoilé
 GNOME
 KDE
 Xfce

Références

Liens externes 
 Site officiel de Étoilé
 Blogue des développeurs de Étoilé
 Le Projet Étoilé sors un environnement type Mac OS X
 silc://silc.etoile-project.org/ Étoilé SILC server - converser avec les developpeurs
 Entretiens FLOSS avec des développeurs du projet

GNUstep
Gestionnaire de fenêtres libre pour X Window
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix